Антоніо Бей Фігарі (1804—1870) — італійський фармацевт і натураліст.
 Луїс Фернандо Фігарі (* 1947) — перуанський релігійний діяч.
 Нікколо Фігарі (* 1988) — італійський ватерполіст.
 Педро Фігарі (1861—1938) — уругвайський художник, адвокат, політик, журналіст, філософ і письменник.

 Фігарі — муніципалітет у Франції, регіон Корсика, департамент Південна Корсика.
 Фігарі — аеропорт на острові Корсика.

Див. також 
 Фігаро